Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1960 года () собрал 16 участников. Вим де Йонг выиграл и завоевал третий национальный титул. Он набрал 22 очков.

 — Вим де Йонг — 22 очка.

 — Ян Бом, 20 очков.

 — Фрек Гордейн, 18 очков.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

1960 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1960 году